Tilbrook ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Tilbrook (* 1948), britischer Jazzmusiker
 Glenn Tilbrook (* 1957), britischer Rockmusiker, Mitglied von Squeeze (Band)

Tilbrook steht für:
 Tilbrook (England), Ort in Huntingdonshire
 C/1997 O1 (Tilbrook), Komet
 C/1999 A1 (Tilbrook), Komet
 Tilbrook Motorcycles, ehemaliger australischer Motorradhersteller

Sonstiges:
 Tilbrook Hill, Hügel auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Tilbrook Point, Landspitze von Cook Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik